Un barniz puede hacer referencia, según su contexto a:

El barniz como disolución de una o más sustancias resinosas en un disolvente que se volatiliza o se deseca al aire con facilidad, dando como resultado una capa o película.
El Barniz (cerámica) como disolución coloidal, que se aplica en la superficie de las piezas cerámicas, generalmente en estado crudo, dándole una vez cocido la función de impermeabilizar y una superficie de un brillo característico, en algunos casos esta superficie llega a parecerse a un vidriado.